Серге́й Пархо́менко: Пархоменко, Сергей Борисович (род. 1964) — российский журналист и издатель, радиоведущий, колумнист, политический обозреватель.
 Пархоменко, Сергей Васильевич (Серёга; род. 1976) — российский и белорусский рэп-исполнитель.